2018 Adrian Flux British FIM Speedway Grand Prix – piąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2018. Zawody odbyły się 21 lipca 2018 na stadionie Millennium w Cardiff.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Roberta Lamberta. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Daniel Bewley i Jason Garrity.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 20 lipca.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Wielka Brytania
2018
Sport w Cardiff
2018 w Walii